HTI steht für:
 Handel für Tiefbau und Industrietechnik, Fachgroßhandel 
 Hansen Transmissions International Belgischer Hersteller von Windkraft- und Industriegetrieben
 Flughafen Hamilton Island, australischer Flughafen (IATA-Code)
 Haiti, karibischer Staat (ISO-3166-Länderkürzel)
 Hochschule für Technik und Informatik, Teil der Berner Fachhochschule

Hti steht für:
 Hti (Architektur), burmesischer Name des „Schirms“ oder der obersten Verzierung einer burmesischen Stupa oder Chedi

HTI